Фаталуку:
 Фаталуку — папуасский народ в Восточном Тиморе.
 Фаталуку — язык этого народа, относится к трансновогвинейским языкам.